Alverdes ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Alverdes (1889–1952), deutscher Zoologe
 Hermann Alverdes (1871–1934), deutscher Generaldirektor und Sachbuchautor
 Jan Alverdes (1932–1971), deutscher Drehbuchautor und Hörspielregisseur
Johann Heinrich Alverdes (1690–1747), deutscher Jurist
 Kurt Hermann Alverdes (1896–1959), deutscher Mediziner
 Paul Alverdes (1897–1979), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Alverdes (auch Willy Alverdes) (1896–1980), deutscher Gartenarchitekt